Села:
 Молодівка — Волинська область, Турійський район
 Молодівка — Сумська область, Буринський район